

Населені пункти та їхні частини

 Єнджеюв — місто в Єнджейовському повіті Свентокшиського воєводства
 Єнджеюв — гміна в Єнджейовському повіті Свентокшиського воєводства
 Єнджеюв — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Єнджеюв — село в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Єнджеюв — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві

Примітки